Vainu Bappu steht für:
 M. K. Vainu Bappu (1927–1982), indischer Astronom
 (2596) Vainu Bappu, Asteroid des äußeren Hauptgürtels.